Влади́мир Ко́стылев: 
 Костылев, Владимир Иванович (1899—1977) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Костылев, Владимир Николаевич (1905—1941) — советский саксофонист.